Aczél Ilona (1884–1940) színésznő
 Aczél Ilona (1929–2000) festő